Gloskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloskär (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Gloskär (vid Berghamn, Houtskär), Åboland, 
 Gloskär, Korpo, Åboland, 
 Gloskär (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Gloskär (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Gloskär (väster om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Gloskär (öster om Älgö, Raseborg), Nyland,

Åland 

 Gloskär (Seglinge, Kumlinge, Åland), 
 Gloskär (Västeränga, Lemland, Åland), 
 Gloskär (söder Kökar, Åland), 
 Gloskär (ö i Föglö, Åland),  (45 ha)
 Södra Stenskär och Gloskär, 
 Gloskär (Vårdö, Åland), 
 Gloskär (öster Kökar, Åland), 
 Gloskär (Enklinge, Kumlinge, Åland), 
 Gloskär (Hullberga, Brändö, Åland), 
 Gloskär (Torsholma, Brändö, Åland), 
 Gloskär (Hammarland, Åland), 
 Gloskär (Järsö, Lemland, Åland),

Sverige
Gloskär, Kungälvs kommun småort i Kungälvs kommun

Se även
Gloskäret
Gloskären
Lilla Gloskär
Stora Gloskär
Gloskärs ören

Robotskapade Finlandförgreningar